Semeraro ist der Familienname folgender Personen:

 Alberico Semeraro (1903–2000), von 1947 bis 1978 Bischof von Oria
 Cosimo Semeraro (1942–2021), italienischer Ordenspriester und Kirchenhistoriker
 Domenico Semeraro (* 1964), Schweizer Bobfahrer
 Marcello Semeraro (* 1947), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche